Neaeromya är ett släkte av musslor. Neaeromya ingår i familjen Lasaeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Neaeromya